Tilletia — рід грибів родини Tilletiaceae. Назва вперше опублікована 1847 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Tilletia відносять 293 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.-R.; Tulasne, C. 1847. Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 7:12-127 - P.112

Роди грибів